Universitätsbrücke bezeichnet:
 Universitätsbrücke (Breslau), eine Oderbrücke in Breslau
 Universitätsbrücke (Bydgoszcz), eine Brda-Brücke in Bydgoszcz
 Universitätsbrücke (Innsbruck), eine Innbrücke in Innsbruck